HN peut faire référence à :
 Honduras :
 selon le code ISO 3166-1, code alpha-2
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 HN, code d'immatriculation de Heilbronn, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.
 HN, Habilitation nucléaire, Qualité surveillée en centrale nucléaire. Nécessaire pour travailler dans les centrales nucléaires françaises, valable 3 ans.
 L'habilitation électrique d'un agent de nettoyage sous tension en haute tension, selon NF C18-510
 Hors normes. En gestion de la sécurité aérienne, un incident HN70 est une séparation entre deux aéronefs inférieure à 70 % de la séparation minimale autorisée. Dans les statistiques, on répertorie généralement les HN100, HN70, HN50.
 Une classification des grippes, par exemple le nom Grippe A H1N1 indique que le virus « Grippe A » présente à sa surface la combinaison de deux molécules antigènes : l’hémagglutinine de type 1 et la neuraminidase de type 1. Voir virus de la grippe A.

 est la série harmonique, en mathématiques.

hn peut faire référence à :
 .hn, nom de domaine internet du Honduras

Notes et références 

Code